Александър Митевски може да се отнася за:

 Александър Митевски (р. 1934), поет от Република Македония;
 Александър Митевски (р. 1978), певец от Република Македония.